NQN steht für:
 Flughafen Neuquén (IATA-Code), Provinz Neuquén, Argentinien

nqn steht für:
 Nen (Papuasprache) (ISO-639-2-Code), eine der Papuasprachen in der Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung